Аркадий Владимирович Кудряшов (род. 22 сентября 1965) — российский музыкальный менеджер. Директор и продюсер певца Юрия Шатунова (1991—2022)), администратор групп «Мираж» и «Ласковый май» (1988—1991).

Биография 
Работал администратором вместе с Андреем Разиным в группе «Мираж». На гастролях в Алма-Ате он случайно услышал песню «Белые розы», привёз запись в Москву. Альбом «Ласкового мая» в Москве никому не понравился, говорили, что это примитив и несерьезно. Аркадий искал группу, и в одном из московских дворов Аркадий встретил пьяного мужчину сотрудника райкома партии из Оренбурга, он дал Кудряшову номера телефонов.

6 сентября 1988 — начал работать с Юрием Шатуновым.

1 мая 1990 — стал крёстным отцом Юрия Шатунова, крещение состоялось в Киеве во Владимирском соборе.

В октябре 1991 — Аркадий Кудряшов и Юрий Шатунов уходят из студии «Ласковый май», Кудряшов становится продюсером певца.

23 июня 2022 года Юрий Шатунов скоропостижно скончался на 49-м году жизни от инфаркта. По распоряжению семьи Шатунова Аркадий Кудряшов ведёт официальный канал Шатунова в YouTube и страницы в социальных сетях.

Продюсер альбомов Юрия Шатунова 
 1994 — «Ты помнишь…»
 2001 — «Вспомни май»
 2002 — «Седая ночь»
 2004 — «Если хочешь… Не бойся»
 2006 — «Запиши мой голос»
 2012 — «Я верю…»
 2018 — «Не молчи…»

Примечания

Ссылки 
 Воротила шоу-бизнеса обижает сироту Журнал «Коммерсантъ Власть» № 130 от 27.07.1992
 Представитель Шатунова назвал скандал вокруг «Белых роз» кошмарным сном 18.08.2019

Ласковый май
Юрий Шатунов
Мираж (группа)
Музыкальные менеджеры СССР
Музыкальные менеджеры России
Концертные директора